Michael Falzon ist der Name folgender Personen:

* Michael Falzon (Politiker, 1945) (* 1945), maltesischer Politiker (PN)
 Michael Falzon (Politiker, 1961) (* 1961), maltesischer Politiker (PL)
 Michael Falzon (Schauspieler) (* 1972), australischer Schauspieler, Sänger und Produzent